La Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT) és una societat científica vinculada a la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Té com a missió col·laborar amb el Diccionari i en promoure que la terminologia mèdica sigui utilitzada de forma generalitzada i correcta en la pràctica assistencial, la recerca i la docència en l'àmbit de la sanitat.

Referències 
 Estatuts 

Organitzacions sense ànim de lucre de Catalunya